Chicago, een stad in de Verenigde Staten
Chicago (rivier), een rivier die door deze stad stroomt

Vernoemd

Muziek en letterkunde
Chicago blues, een muziekstijl
Chicago Soul, een muziekstijl
Chicago (band), een Amerikaanse rockband
Chicago II, tweede album van deze band
Chicago (Graham Nash) (1971), een liedje van Graham Nash
Chicago (toneelstuk), een toneelstuk
Chicago (musical), een op het toneelstuk gebaseerde musical
Chicago (2002), een film uit 2002, gebaseerd op de musical

Beeldende kunst
 Judy Chicago, kunstenares

Overig
Chicago (lettertype), een lettertype
334 Chicago, een planetoïde
Chicago, de codenaam van Windows 95